Old Washington ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Old Washington (Kentucky)
 Old Washington (Ohio)
 Old Washington (Tennessee)